Maserati – azienda automobilistica
 Maserati – azienda motociclistica
 Maserati – famiglia

Musica 
 Maserati – gruppo musicale statunitense
 Maserati – singolo de Il Profeta e Marracash del 2017

Persone
 Alessandro Maserati – ciclista su strada italiano
 Alfieri Maserati – pilota automobilistico e imprenditore italiano, fondatore della casa automobilistica Maserati
 Bindo Maserati – ingegnere e imprenditore italiano
 Carlo Maserati – ingegnere italiano specializzato nel settore automobilistico e ciclistico
 Ernesto Maserati – pilota automobilistico, ingegnere e imprenditore italiano
 Ettore Maserati – ingegnere e imprenditore italiano
 Mario Maserati – pittore italiano